Командный чемпионат Нидерландов по шахматам () проводится с 1996 года.

Победители

См. также 
 Чемпионат Нидерландов по шахматам

Командный чемпионат Нидерландов по шахматам